USS Los Angeles ist der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Los Angeles benannt wurden:

 ein Luftschiff: USS Los Angeles (ZR-3), siehe LZ 126
 USS Los Angeles (CA-135)
 ein U-Boot: USS Los Angeles (SSN-688) (Typschiff der Los-Angeles-Klasse)

Los Angeles